Williams FW24 je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2002, ko sta z njim dirkala Ralf Schumacher in Juan Pablo Montoya. Montoya je v sezoni osvojil kar sedem najboljših štartnih položajev, vse Williamsove sezone, toda zmagati mu ni uspelo. Ralf Schumacher je tako dosegel edino zmago za svoje moštvo na Veliki nagradi Malezije. Ob tem sta dirkača dosegla še dva najhitrejša kroga in dvanajst uvrstitev na stopničke. Na koncu sezone je to moštvu prineslo drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu z 92-imi točkami, toda daleč za Ferrarijem, ki je dobil konstruktorski naslov s kar 221-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Williams
| rowspan="3"| BMW V10
| rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| MAL
|| BRA
|| SMR
|| ŠPA
|| AVT
|| MON
|| KAN
|| EU
|| VB
|| FRA
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| ZDA
|| JAP
|rowspan="3" bgcolor="DFDFDF"|92
|rowspan="3" bgcolor="DFDFDF"|2.
|-
|align="left"|  Schumacher
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="FFFFBF"| 1
|bgcolor="DFDFDF"| 2
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="CFCFFF"| 11
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="CFCFFF"| 7
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|bgcolor="CFCFFF"| 8
|bgcolor="DFFFDF"| 5
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="DFFFDF"| 5
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="CFCFFF"| 16
|bgcolor="CFCFFF"| 11
|-
|align="left"|  Montoya
|bgcolor="DFDFDF"| 2
|bgcolor="DFDFDF"| 2
|bgcolor="DFFFDF"| 5
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|bgcolor="DFDFDF"| 2
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|bgcolor="DFDFDF"| 2
|bgcolor="CFCFFF"| 11
|bgcolor="FFDF9F"| 3
|bgcolor="EFCFFF"| Ret
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|bgcolor="DFFFDF"| 4
|}

Viri 

 Profil na atlasf1.autosport.com

FW24
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2002